La competizione del concorso a squadre femminile di Ginnastica artistica dei Giochi della XVIII Olimpiade si è svolta al Tokyo Metropolitan Gymnasium dal 19 al 21 ottobre 1964.

Programma

Risultati

Bibliografia

Collegamenti esterni

Concorso a squadre femminile